Бранко Иванда (Сплит, 25. децембар 1941) је био југословенски и хрватски редитељ, сценариста и глумац.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|9
|4
|0
|1
|0
|14
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|0
|4
|2
|6
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|0
|2
|0
|0
|1
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | Видео
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|15
|5
|1
|7
|3
|32
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1972. || Семи (ТВ филм)|| /
|-
| 1973. || Кад би нестало воде (Документарни филм) || /
|-
| 1973. || Љетни дан на отоку (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Ноцтурно (ТВ филм)|| /
|-
| 1974. || Рабија (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1974. || Готика и ренесанса Јадрана || /
|-
| 1974. || Дрвени сандук Томаса Вулфа (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Психопати (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Зец (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера || /
|-
| 1976. || Дуго путовање у бијело (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || 25 година Југопластике || /
|-
| 1978. || Последња вечера || /
|-
| 1978. || Пријеки суд || /
|-
| 1978. || Бомбашки процес (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Шпијунска веза (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Касно, натпоручниче || /
|-
| 1982. || Злочин у школи || /
|-
| 1983. || У логору (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Пет мртвих адреса (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1992. || Сестре (Видео) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Поезија и револуција - студентски страјк 1971 || /
|-
| 2001. || Дубровачки скерац || /
|-
| 2003. || Коњаник || /
|-
| 2005. || Љубав у залеђу || /
|-
| 2006. || Обични људи || /
|-
| 2007. || Понос Раткајевих || /
|-
| 2008 2009. || Све ће бити добро (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011. || Под сретном звијездом || /
|-
| 2011. || Леа и Дарија || /
|-
| 2013. || Зора дубровачка || /
|}

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|5
|1
|0
|1
|1
|10
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1967. || Илузија || /
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Сан доктора Мишића (ТВ филм)|| /
|-
| 1974. || Рабија (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1974. || Готика и ренесанса Јадрана || /
|-
| 1978. || Последња вечера (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1978. || Пријеки суд || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Злочин у школи || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Поезија и револуција - студентски страјк 1971 (Документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011. || Леа и Дарија || /
|}

Асистент режије 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|1
|4
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1965. || Кључ || /
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Илузија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Мириси, злато и тамјан || /
|}

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1972. || Жива истина || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1997. || Понт Неуф || Цард Плаyер 2
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2015. || Народни херој Љиљан Видић || Мр Будимир
|}

Селф 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!2010
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2013. || Тијардовић || Лично
|-
| 2016. || Тко је тај Ангел Миладинов (Документарни филм)|| Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Хрватски редитељи
Хрватски сценаристи
Хрватски глумци
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Југословенски глумци
Сплићани